Naselja u Srbiji:
 Belanovce (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Belanovce (Vladičin Han, Srbija), naselje u sastavu općine Vladičin Han